Chorisepalum är ett släkte av gentianaväxter. Chorisepalum ingår i familjen gentianaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gentianaväxter
Chorisepalum